Піскань () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Дирменешть.
 Піскань () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Бредешть.
 Піскань () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Скорнічешть.